Amerikai Egyesült Államok
Moscow Mills (Missouri)
Moscow Mills (Ohio)